Romero Rubio kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Romero Rubio, Veracruz, Sayula de Alemán, 
 Candela, Mexiko, ort, Coahuila, 

Robotskapade Mexikoförgreningar